

Саука () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Лаза.

Саука () — село у Окницькому районі.